Назва географічних географічних об'єктів:
 Луго (Іспанія) — місто і муніципалітет на північному заході Іспанії, адміністративний центр провінції Луго
 Луго (провінція) — провінція на північному заході Іспанії у складі автономного співтовариства Галісія
 Луго (комарка) — комарка на північному заході Іспанії у складі автономного співтовариства Галісія
 Луго (провінція Равенна) — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція Равенна
 Луго-ді-Віченца — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца
 Луго-ді-Нацца — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика

Спортивні клуби:
 «Луго» — іспанський футбольний клуб з однойменного міста.

Прізвище:
 Алонсо Луїс Фернандес де Луго — іспанський конкістадор, капітан-генерал Нового Королівства Гранада
 Бернардо де Луго — чернець-домініканець, місіонер у Новій Гранаді
 Фернандо Луго — парагвайський політик, президент Парагваю
 Ясмані Луго  (;  , Пінар-дель-Ріо, провінція Пінар-дель-Ріо) — кубинський борець греко-римського стилю.